Il doppio  del Prime Cup Aberto de São Paulo 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Carlos Berlocq e Leonardo Mayer erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Brian Dabul e Sebastián Prieto hanno battuto in finale 6-3, 6-3 Tomasz Bednarek e Mateusz Kowalczyk.

Teste di serie

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (semifinali)
  Brian Dabul /  Sebastián Prieto (campioni)

 Jonathan Marray /  Jamie Murray (semifinali)
 David Martin /  Frank Moser (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Prime Cup Aberto de São Paulo 2010